Librilla est une commune d'Espagne de la communauté autonome de Murcie. Elle s'étend sur  et compte environ  habitants en 2010.

Géographie

Histoire

Politique et administration

Jumelages

Population et société

Démographie 

Commune dans la Région de Murcie